Manewr lotniskowy – jest to pełne lub częściowe przebazowanie jednostek lotniczych na nowe lotnisko (lotniska). Manewr lotniskowy ma na celu zmasowanie jednostek lotniczych na niezbędnym kierunku, przeniesienie ich wysiłków z jednego kierunku na inny, przybliżenie jednostek lotniczych do linii frontu zarówno w okresie przygotowywania operacji, jak i w jej trakcie trwania, wyjście spod uderzeń nieprzyjaciela, a także zamaskowanie rejonów bazowania lotnictwa.

Wojska lotnicze